Plaisance (Aveyron) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Plaisance (Dordogne) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Plaisance (Gers) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Plaisance (Vienne) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Plaisance (Gujana) – wieś w Gujanie
 Plaisance (Haiti) – haitańskie miasto w departamencie Nord
 Plaisance (Seszele) – miasto i dystrykt na Seszelach